«НОС» («Новая словесность») — литературная премия за прозаическое произведение на русском языке. Учреждена Фондом Михаила Прохорова в 2009 году (к двухсотлетию Николая Гоголя, автора одноимённой повести).

Порядок присуждения премии 
Цель премии — выявление и поддержка новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. 

Премия присуждается ежегодно. На соискание премии выдвигаются прозаические произведения на русском языке в широком жанровом диапазоне, впервые опубликованные в книжном и журнальном форматах, а также в электронных СМИ, в период с 1 июня предыдущего года по 31 июля текущего. Правом выдвижения обладают книжные издательства, средства массовой информации, творческие союзы и объединения, литературные агентства. 

Рабочим органом премии является жюри, которое состоит из пяти человек, в том числе председателя. На первом этапе жюри заочно определяет «длинный список» премии (не ограниченный по числу позиций). На втором этапе жюри, а также экспертная группа (состоящая из трёх человек), очно, в ходе публичных дебатов, проходящих в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры, определяют «короткий список» премии (от 6 до 10 позиций). На третьем этапе жюри (председатель которого обладает правом дополнительного голоса), а также экспертная группа (обладающая одним на всех голосом), в ходе публичных дебатов определяют лауреата премии.

Общий призовой фонд премии составляет от 1 500 000 до 1 660 000 рублей:

 700 000 получает лауреат премии;
 40 000 получает каждый финалист премии;
 200 000 получает лауреат в номинации «Приз читательских симпатий»;
 200 000 получает лауреат в номинации «Приз критического сообщества»;
 200 000 получает лауреат регионального проекта премии. 

Все лауреаты получают статуэтку-символ премии (работы норильского художника Олега Осьмука).

Лауреаты

2009 
Жюри:

 Алексей Левинсон — председатель.
 Кирилл Кобрин.
 Марк Липовецкий.
 Елена Фанайлова.
 Владислав Толстов.

Эксперты:

 Николай Александров.
 Константин Мильчин.

Финалисты:

 Татьяна Бочарова, документальная книга «Новочеркасск: кровавый полдень».
 Сергей Носов, сборник эссе «Тайная жизнь петербургских памятников».
 Андрей Аствацатуров, роман «Люди в голом».
 Лев Гурский, памфлет «Роман Арбитман».
 Андрей Степанов, сборник притч «Сказки не про людей».
 Лена Элтанг, роман «Каменные клёны».

Лауреат в номинации «Приз читательских симпатий» — Владимир Сорокин, сборник новелл «Сахарный Кремль».

2010 
Жюри:

 Алексей Левинсон — председатель.
 Кирилл Кобрин.
 Марк Липовецкий.
 Елена Фанайлова.
 Владислав Толстов.

Эксперты:

 Николай Александров.
 Константин Мильчин.
 Дмитрий Кузьмин.

Финалисты:

 Василий Авченко, книга «Правый руль».
 Всеволод Бенигсен, роман «Раяд».
 Лидия Головкова, документальная книга «Сухановская тюрьма».
 Алексей Иванов, книга-альбом «Хребет России».
 Павел Нерлер при участии Николая Поболя и Дмитрия Зубарева, документальная книга «Слово и „Дело“ Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений».
 Максим Осипов, книга «Грех жаловаться».
 Виктор Пелевин, роман «t».
 Павел Пепперштейн, сборник рассказов «Весна».
 Владимир Сорокин, повесть «Метель».

Лауреат в номинации «Приз читательских симпатий» — София Вишневская, сборник эссе «Антре. История одной коллекции».

2011 
Жюри:

 Марк Липовецкий — председатель.
 Кирилл Кобрин.
 Константин Мильчин.
 Елена Фанайлова.
 Владислав Толстов.

Эксперты:

 Николай Александров.
 Андрей Левкин.
 Дмитрий Кузьмин.

Финалисты:

 Игорь Вишневецкий, повесть «Ленинград»
 Андрей Аствацатуров, «Скунскамера» — лауреат в номинации «Приз читательских симпатий».
 Николай Байтов, «Думай, что говоришь».
 Дмитрий Данилов, «Горизонтальное положение».
 Николай Кононов, «Фланёр».
 Александр Маркин, «Дневник 2006—2011».
 Виктор Пелевин, «Ананасная вода для прекрасной дамы».
 Мария Рыбакова, «Гнедич».
 Михаил Шишкин, «Письмовник».
 Ирина Ясина, «История болезни».

2012 
Финальные дебаты состоялись 1 февраля в Лектории Политехнического музея (Москва).

Жюри:

 Константин Мильчин — председатель.
 Николай Александров.
 Андрей Аствацатуров.
 Максим Кронгауз.
 Галина Юзефович.

Эксперты:

 Дмитрий Кузьмин.
 Андрей Левкин.
 Линор Горалик.

Финалисты:

 Елизавета Александрова-Зорина, «Маленький человек»
 Лора Белоиван, «Карбид и амброзия»
 Сергей Гандлевский, «Бездумное былое»
 Михаил Гиголашвили, «Захват Московии»
 Георгий Давыдов, «Крысолов»
 Николай Кононов, «Бог без машины. Истории 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля»
 Алексей Моторов, «Юные годы медбрата Паровозова»
 Олег Рашидов, «Сколково. Принуждение к чуду»
 Лев Рубинштейн, «Знаки внимания».

Лауреат в номинации «Приз читательских симпатий» — Алексей Моторов, книга «Юные годы медбрата Паровозова».

2013 
Жюри:

 Константин Мильчин — председатель.
 Николай Александров.
 Андрей Аствацатуров.
 Максим Кронгауз.
 Галина Юзефович.

Эксперты:

 Дмитрий Кузьмин.
 Андрей Левкин.
 Линор Горалик.

Финалисты:

 Сергей Беляков, «Гумилев сын Гумилева».
 Евгений Водолазкин, «Лавр».
 Александр Григоренко, «Ильгет. Три имени судьбы».
 Михаил Елизаров, «Мы вышли покурить на 17 лет» — лауреат в номинации «Приз читательских симпатий».
 Андрей Иванов, «Харбинские мотыльки».
 Эдуард Кочергин, «Записки Планшетной крысы».
 Владимир Мартынов, «Книга книг».
 Маргарита Хемлин, «Дознаватель».
 Константин Чарухин, «Щежерь».

2014 
Жюри:

 Дмитрий Кузьмин — председатель.
 Ирина Саморукова.
 Мария Степанова.
 Елена Гремина.
 Константин Богомолов.

Эксперты:

 Анна Наринская.
 Константин Богданов.
 Владимир Мирзоев.

Финалисты:

Александр Мильштейн, «Параллельная акция».
Максим Гуреев, «Покоритель орнамента».
 Владимир Сорокин, «Теллурия» — лауреат в номинации «Приз читательских симпатий».
Маргарита Меклина, «Вместе со всеми».
Линор Горалик, «Это называется так».
 Алексей Цветков-младший, «Король утопленников».
 Татьяна Фрейденссон, «Дети Третьего рейха».
Светлана Алексиевич, «Время секонд хэнд».
Владимир Рафеенко, «Демон Декарта».

2015 
Жюри:

 Константин Богомолов — председатель.
 Николай Усков.
 Анна Гор.
 Дмитрий Споров.
 Тимофей Дзядко.

Эксперты:

 Анна Наринская.
 Константин Богданов.
 Татьяна Венедиктова.

Финалисты:

 Александр Ильянен, «Пенсия».
 А. Нуне, «Дневник для друзей».
 Полина Барскова, «Живые картины».
 Татьяна Богатырёва, «Марианская впадина».
 Данила Зайцев, «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева».
 Мария Голованивская, «Пангея».
 Гузель Яхина, «Зулейха открывает глаза».

Лауреат в номинации «Приз читательских симпатий» — Екатерина Марголис, «Следы на воде».

2016 
Жюри:

 Константин Богомолов — председатель.
 Антон Долин
 Агнешка Любомира Пиотровска.
 Дмитрий Споров.
 Татьяна Венедиктова.

Эксперты:

 Анна Наринская.
 Константин Богданов.
 Борис Куприянов.

Финалисты:

 Евгений Водолазкин, «Авиатор».
 Кирилл Кобрин, «Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской Эпохи».
 Сергей Кузнецов, «Калейдоскоп: расходные материалы».
 Владимир Мартынов, «Книга Перемен».
 Александра Петрова, «Аппендикс».
 Борис Лего, «Сумеречные рассказы».
 Сергей Лебедев, «Люди августа».

Лауреат в номинации «Приз читательских симпатий» — Игорь Сахновский, «Свобода по умолчанию».

2017 
Жюри:

 Константин Богомолов — председатель.
 Рома Либеров.
 Агнешка Любомира Пиотровска.
 Дмитрий Споров.
 Вера Мартынов.

Эксперты:

 Анна Наринская.
 Константин Богданов.
 Лев Оборин.

Финалисты:

 Ольга Брейнингер, «В Советском Союзе не было аддерола».
 Александр Бренер, «Жития убиенных художников».
 Дмитрий Глуховский, «Текст».
 Владимир Медведев, «Заххок».
 Герман Садулаев, «Иван Ауслендер».
 Алексей Сальников, «Петровы в гриппе и вокруг него» — лауреат в номинации «Приз критического сообщества»
 Владимир Сорокин, «Манарага» — лауреат в номинации «Приз читательских симпатий».
 Станислав Снытко, «Белая кисть».
 Анна Тугарева, «Иншалла. Чеченский дневник».
 Андрей Филимонов, «Головастик и святые».

2018 
Жюри:

 Анна Наринская — председатель.
 Агнешка Любомира Пиотровска.
 Татьяна Венедиктова.
 Марина Давыдова.
 Екатерина Шульман.

Эксперты:

 Лев Оборин.
 Константин Богданов.
 Юрий Сапрыкин.

Финалисты:

 Денис Горелов, «Родина слоников». 
Юрий Лейдерман, «Моабитские хроники». 
Наталья Мещанинова, «Рассказы». 
 Анна Немзер, «Раунд».
Мария Степанова, «Памяти памяти». 
Ксения Букша, «Открывается внутрь». 
Евгения Некрасова, «Калечина-Малечина». 
Людмила Петрушевская, «Нас украли. История преступлений» — лауреат в номинации «Приз критического сообщества».
Алла Горбунова, «Вещи и уши».
Виктор Пелевин, «iPhuck 10» — лауреат в номинации «Приз читательских симпатий».

2019 
Жюри:

 Анна Наринская  — председатель.
 Агнешка Любомира Пиотровска.
 Татьяна Венедиктова.
 Константин Богданов.
 Юрий Сапрыкин.

Эксперты:

 Лев Оборин.
 Александр Архангельский.
 Олег Лекманов.

Финалисты:

 Николай Кононов, «Восстание».
 Александр Долинин, "Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар».
 Кирилл Кобрин, «Поднебесный экспресс».
 Александр Стесин, «Нью-йоркский обход».
 Линор Горалик, «Все, способные дышать дыхание».
 Даниил Туровский, «Вторжение. Краткая история русских хакеров».
 Евгений Чижов, «Собиратель рая».
 София Cиницкая, «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине».

2020 
Жюри:

 Константин Богданов — председатель
 Егор Михайлов.
 Галина Юзефович.
 Борис Павлович.
 Юлия Вронская.

Эксперты:

 Лев Оборин.
 Агнешка Любомира Пиотровска.
 Николай Подосокорский.

Финалисты:

 Шамшад Абдуллаев, «Другой юг».
 Полина Барскова, «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов».
 Мария Бурас, «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников».
 Андрей Гоголев, «Свидетельство».
 Алла Горбунова, «Конец света, моя любовь».
 Рагим Джафаров, «Сато».
 Алексей Дьячков, «Хани, БАМ».
 Евгения Некрасова, «Сестромам. О тех, кто будет маяться».
 Виталий Терлецкий, «Собакистан».
 Микита Франко, «Дни нашей жизни».

2021 
Жюри:

 Константин Богданов — председатель
 Егор Михайлов.
 Александр Родионов.
 Оксана Тимофеева.
 Юлия Вронская.

Эксперты:

 Лев Оборин.
 Агнешка Любомира Пиотровска.
 Николай Подосокорский.

Финалисты:

 Оксана Васякина, «Рана».
 Ольга Медведкова, «Три персонажа в поисках любви и бессмертия».
 Евгения Некрасова, «Кожа».
 Валерий Печейкин, «Злой мальчик».
 Алексей Поляринов, «Риф».
 Артем Серебряков, «Фистула».
 Андрей Томилов, «Тайга далекая».
 Ислам Ханипаев, «Типа я».
 Иван Шипнигов, «Стрим».
 Роман Шмараков, «Алкиной».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница премии. 

Литературные премии России